

Patronyme 

 Stephen Aryan (1977-), est un écrivain britannique.

Pseudonyme 

 Marc Aryan (1926-1985), né Henry Markarian, est un chanteur belge francophone.

Toponyme 

 Al-Arian est un village arabe situé en Israël.
 Zaouiet el-Aryan est une ville d'Égypte.